Гордан:
 Мартин Гордан (Martin Gordan) — фигурист из Германии, бронзовый призёр чемпионата мира 1902 и 1904 годов, бронзовый призёр чемпионата Германии 1905 и 1906 годов в мужском одиночном катании
 Пауль Альберт Гордан (1837—1912) — немецкий математик, известен как «король теории инвариантов», он и Альфред Клебш дали имя коэффициентам Клебша-Гордана
 Гордан — сербское мужское имя (также Данко)
 Гордана — сербское женское имя (также Дана)

Примечания

См. также 
 Гордон